В'єль-Арсі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 110 км на північний схід від Парижа, 115 км на південний схід від Ам'єна, 21 км на південь від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 62 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 172,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 В'єль-Арсі на сайті французького Національного інституту географії
 В'єль-Арсі на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 В'єль-Арсі на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету В'єль-Арсі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету В'єль-Арсі на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена